The Challenge puede hacer referencia a:

 The Challenge, película dirigida por Jack Arnold; o
 Nuclear blues, duodécimo, y último en estudio, álbum original de la banda de jazz rock norteamericana Blood, Sweat & Tears.